L410 ou L-410 peut faire référence à :
 Let L-410 Turbolet, un avion de transport tchèque ;
 Regelbau L410, un type de bunker de la seconde guerre mondiale.